Saint-Cyr-sur-Menthon é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Cyr-sur-Menthon apresentava uma população de 1515 habitantes, distribuídos por 631 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain